Barber har flere betydninger:

 Barber, en håndværker, der fjerner mænds skæg
 Darren Barber, en canadisk tidligere roer og olympisk guldvinder
 Jack Barber, en engelsk fodboldspiller
 John Barber, en engelsk opfinder
 Right Hand Barber, en techno-producer fra Canada
 Samuel Barber, en amerikansk komponist